Catarina  (nome) — prenome ou nome próprio

Geografia 
 Catarina (Ceará)  — município brasileiro do estado do Ceará
 Catarina (Guatemala) — cidade da Guatemala do departamento de San Marcos 
 Catarina (Texas) — região do Texas
 Catarina (Nicarágua) - município da Nicarágua
 San Esteban Catarina — município em El Salvador
 Santa Catarina — região sul do Brasil

Pessoas 
 Catarina de Bora — freira católica e esposa de Martinho Lutero
 Catarina van Hemessen (1528 – depois de 1587) — pintora renascentista flamenga

Nobreza e realeza 
 Catarina I da Rússia — imperatriz da Rússia
 Catarina II da Rússia ou Catarina, a Grande — imperatriz da Rússia
 Catarina de Portugal (1436–1463) — infanta de Portugal, filha de D. Duarte I de Portugal
 Catarina de Portugal, Duquesa de Bragança (1540-1614) — pretendente ao trono português em 1580
 Catarina de Bragança (1638-1705) — filha de D. João IV, casou com Carlos II de Inglaterra
 Catarina de Aragão (1485 - 1536) — princesa de Espanha, primeira rainha consorte de Henrique VIII de Inglaterra
 Catarina Howard (1525-1542) — quinta rainha consorte de Henrique VIII de Inglaterra
 Catarina Parr (1512-1548) — sexta e última rainha consorte de Henrique VIII de Inglaterra
 Catarina Carey ou Catarina Knollys — possível filha ilegítima de Henrique VIII de Inglaterra
 Catarina de Áustria (1507-1578) — arquiduquesa da Áustria, princesa de Espanha e rainha de Portugal, consorte de D. João III;
 Catarina de Cândia (1565-1613), filha do Karalliyadde Bandara, rainha do Reino de Cândia (Seri Lanca)
 Catarina de Médici (1519-1589) — rainha consorte da França
 Catarina de Lencastre — infanta e rainha de Reino de Castela
 Catarina Amália, Princesa de Orange (2003-) — princesa dos Países Baixos, primeira filha do rei Guilherme Alexandre dos Países Baixos
 Catarina de Alexandria (287-305) — Santa da Igreja Católica, princesa de Alexandria, filha de reis pagãos
 Catarina de Foix (1468-1517) — rainha de Navarra e esposa de João III de Navarra
 Catarina, Duquesa de Cambridge (n. 1982) — duquesa de Cambridge e esposa de Guilherme, Duque de Cambridge
 Catarina Vorontsova-Dashkova (1743-1810) — condessa de Vorontsova, e uma figura importante do Iluminismo Russo

Santas 
 Catarina de Alexandria — mártir e um dos quatorze santos auxiliares. Juntamente com Santa Catarina de Siena, é geralmente a "Santa Catarina" nos países lusófonos.
 Catarina de Siena — santa e doutora da Igreja. Juntamente com Santa Catarina de Alexandria, é geralmente a "Santa Catarina" nos países lusófonos.
 Catarina de Bolonha  — freira e santa italiana
 Catarina de Ricci  — freira e mística italiana
 Catarina Labouré  — co-fundadora da Pontifícia Associação da Juventude Mariana Vicentina e responsável pela devoção da chamada "Medalha Milagrosa"

Outros 
Ciclone Catarina — ciclone no Atlântico Sul, ocorrido em 2004 no litoral do estado brasileiro de Santa Catarina
Palácio de Catarina — palácio da Rússia

Ver também 
Santa Catarina (desambiguação)
D. Catarina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos